Bea puede referirse:

 En botánica, el nombre común de plantas como:
 Bea (Jasione montana).
 Bea dorada (Aeonium aureum).
 Bea simple (Greenovia diplocycla).
 Bea tinerfeña (Aeonium dodrantale).

 En geografía, a:
 Bea: un pequeño municipio al noroeste de la provincia de Teruel, España.
 Bea: una antigua ciudad griega de Laconia.

 En informática, a:
 BEA WebLogic, Oracle WebLogic, un servidor de aplicaciones.

 En lingüística, al:
 Idioma bea, propio de las islas Andamán. 

 Una abreviatura del nombre Beatriz.

 Las siglas BEA que pueden designar a:
 Banco Español de Algas.
 Bloc d'Estudiants Agermanats, organización estudiantil española.
 British European Airways.
 Oficina de Investigación y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile).
 BE-A, Beacon Explorer-A, un satélite artificial.
 BEA, Belgian Entertainment Association, organización que representa los intereses de la industria de la música, vídeo y videojuegos en Bélgica.

BEA